xgf – codice ISO 639-3 della lingua gabrielio-feradeño